Easton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Easton Township (Kansas)
 Easton Township (Michigan)
 Easton Township (North Dakota)